Stara Wieś Druga peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Stara Wieś Druga, village de la voïvodie de Lublin
 Stara Wieś Druga, village de la voïvodie de Mazovie